Johannes Cornelis Hendrik de Meijere (Deventer 1er avril 1866–6 novembre 1947 (à 81 ans) Amsterdam), est un zoologiste and entomologiste néerlandais, au Royaume des Pays-Bas, et un professeur et un recteur de l'Université d'Amsterdam.